Okręty zaopatrzeniowe typu Fort – okręty brytyjskiej Royal Fleet Auxiliary zbudowane w latach 40. XX wieku
 Okręty zaopatrzeniowe typu Fort (Fort Rosalie) – dwa okręty Royal Fleet Auxiliary zbudowane w latach 70. XX wieku
 Okręty zaopatrzeniowe typu Fort (Fort Victoria) – dwa okręty Royal Fleet Auxiliary zbudowane w latach 90. XX wieku